Дуранд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуранд, Мерседес (1933—1999) — сальвадорская поэтесса и журналистка.
 Дуранд Лагуна, Хосе (1895—1965) — аргентинский футболист, полузащитник.